A Viação Transdutra é uma empresa de ônibus, originária da familia Viação Danúbio Azul S.A. A empresa pertence a dois
irmãos, José Roberto Felício e José Luís Felício, foi fundada em 1973 e esta estabelecida em uma área de 10.000mª. Com uma frota de 100 ônibus, operando com 16 linhas ligando a cidade de Arujá, Itaquaquecetuba e Guarulhos, as cidades de São Paulo e ao centro de Guarulhos. Com 340 funcionários, rodando cerca de 650.000 km/mês. Atualmente, a empresa faz parte do Consórcio Internorte (EMTU-SP) com o lote número 32.xxx.

Frota 

A Viação Transdutra possui veículos sob chassis Mercedes-Benz OF-1418, OF-1722M e OF-1721 BlueTec 5, além de Volkswagen 15.190 EOD e 17.230 EOD. Seus ônibus são compostos por carrocerias da Comil e Marcopolo.

Ver também
EMTU-SP
Cartão BOM

Ligações externas
Viação Transdutra

Empresas de transporte por ônibus de São Paulo
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
Empresas fundadas em 1973
T
Fundações em São Paulo em 1973